Boscobel kan syfta på följande:
 Boscobel, Shropshire, civil parish i England, Storbritannien
 Boscobel, Wisconsin (city), stad i Wisconsin, USA
 Boscobel, Wisconsin (town), ort i Wisconsin, USA